El evento de más de 100 kg masculino de judo olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvo lugar el 3 de agosto en el  Centro de Exposiciones ExCeL.

Resultados

Finales

Repechajes

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)

100 kg